Serrana ist der Name

 einer Korallenbank in der Karibik, siehe Serrana Bank
 einer Gemeinde im brasilianischen Bundesstaat São Paulo, siehe Serrana (São Paulo)
 eines Ortes im Departamento Lavalleja (Uruguay), siehe Villa Serrana
 einer Oper von Alfredo Keil, siehe Serrana (Oper)
 der gitana im früheren Flamencojargon, woraus sich ein Volkslied und eine musikalische Form des Flamenco mit der Bezeichnung Serranas entwickelte, siehe Palo (Flamenco)
 einer spanischen Rinderrasse, die aber meist als Avileña-Negra ibérica bezeichnet wird
 einer spanischen Ziegenrasse, siehe Serrana (Ziege)